Hassan Diab (1959-), président du Conseil des ministres du Liban depuis 2020 ;
 Hassan Diab (1953-), sociologue de l'Université d'Ottawa soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans l'attentat de la rue Copernic.

Homonymie